Gabriela Dabrowski e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate ai quarti di finale da Aleksandra Krunić e Kateřina Siniaková.

In finale Krunić e Siniaková hanno battuto Eri Hozumi e Alicja Rosolska con il punteggio di 6-1, 7-63.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)

<li> Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
 Nadiia Kichenok /  Barbora Strýcová (quarti di finale)

Wildcard 
  Priscilla Hon /  Ajla Tomljanović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2019